Selçuk bezeichnet:

 Selçuk, Stadt in der westlichen Türkei
 Zitadelle von Selçuk, Zitadelle in Selçuk
 Ephesos-Museum Selçuk, Museum in Selçuk

 Selçuk (Name), türkischer (meist männlicher) Vor- und Familienname

Siehe auch:
 Selçuk Üniversitesi in Konya